Termenul „săgeata” se poate referi la:
 Săgeata, localitate în România
 Săgeata (în ), constelație
 Săgetătorul (în ), constelație
 Săgeata timpului, o noțiune din fizică care reflectă asimetria timpului
 Săgeata albastră, tren rapid din România
 Săgeata Verde, un tren electric din județul Arad
 Săgeta albastră, titlul românesc al filmului La freccia azzurra
 Săgeata căpitanului Ion, un film românesc
 Săgeata neagră (film din 1985), un film românesc
 Săgeata Năvodari, echipă de fotbal din România
 Săgeata Valonă, o competiție de ciclism, cursele din 2016,  2021

Vezi și 
 Săgeată (dezambiguizare)